Eustachy Erazm Sanguszko (1768–1844) – polski generał
 Eustachy Stanisław Sanguszko (1842–1903) – polski polityk